Флаг муниципального образования Ма́рьинское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 4 июня 2010 года и 25 сентября 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6335.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх треугольников: среднего зелёного в 1/2 полотнища, основание которого совпадает с верхним краем полотнища, а вершина с серединой нижнего края; и двух боковых, красных. Посередине, поверх границ трёх частей, воспроизведено белым, сиреневым, жёлтым и телесным цветами изображение девушки в праздничном платье и венке и с двумя снопами».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Марьинского сельского поселения.

Хутор Марьинский — центр одноимённого сельского поселения появился в конце XIX века и успешно развивался благодаря плодородным пашням Кубани. В настоящее время Марьинское, одно из сельских поселений Тбилисского района, обладает ярко выраженным экономическим потенциалом, связанным с сельским хозяйством.

Символика фигур флага многозначна:

— фигура девушки образно указывает на название сельского поселения образованное от женского имени Марья — по одной из версий, хутор был основан на землях, принадлежавших барыне Марье, и назван по её имени Марьинским.

— девушка в народном крестьянском наряде подчёркивает расположение сельского поселения в развитом аграрном регионе.

— деление полотнища на зелёные и красные части, дополненное двумя снопами, аллегорически показывает агропромышленный комплекс и переработку сельскохозяйственной продукции являющейся основой экономики муниципального образования.

— зелёный треугольник в красном поле, заимствованный из флага Тбилисского района, символизирует культурную, экономическую и историческую общность двух муниципальных образований.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты, праздника

Сиреневый цвет (пурпур) — символ славы, благородного происхождения, древности.

Примечания